Azure («azur» o «azul» en inglés) puede referirse a:
 Bentley Azure, un automóvil;
 Microsoft Azure, una plataforma de computación en la nube;
 Azure Sphere, un sistema operativo basado en Linux desarrollado por Microsoft;
Azure (Montana), un lugar designado por el censo de Montana (Estados Unidos).
 Mozilla Azure, una API de abstracción de gráficos;